Hoyerstein steht für Menhire im Landkreis Südharz
 Menhir von Gerbstedt
 Der verworrene Stein